Crossocalyx är ett släkte av bladmossor. Crossocalyx ingår i familjen Anastrophyllaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Crossocalyx